Хузум:

 Хузум — город в Германии, районный центр, расположен в земле Шлезвиг-Гольштейн.
 Хузум — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.